Eccardt ist der Familienname folgender Personen:

 John Giles Eccardt (1720–1779), englischer Maler deutscher Abstammung
 Modestin Eccardt (1684–1768), deutscher Maler 

Siehe auch:
 Eccard